Rummelsburg kan syfta på:

Rummelsburg (Pommern) – historiskt tyskt namn på en stad i Pommerns vojvodskap, Polen, se Miastko
Rummelsburg, Berlin – en stadsdel i östra Berlin, Tyskland, belägen i stadsdelsområdet Lichtenberg